Fuenzalida hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Edmundo Fuenzalida Espinoza (1905-1996), periodista, productor cinematográfico, actor, diplomático y político chileno.
 Fernando Fuenzalida Vollmar (1936-2011), antropólogo, escritor y filósofo peruano.
 Gonzalo Fuenzalida (1973), abogado y político chileno.
 José Pedro Fuenzalida (1985), futbolista chileno.
 Juan Manuel Fuenzalida (1973),  abogado y político chileno.
 Mario Fuenzalida (1921-2005), empresario, agricultor y político chileno.
 Orozimbo Fuenzalida (1925-2013),  religioso católico chileno.
 Santiago Fuenzalida (1985-2008), rugbista chileno.